La nuit sera longue, le titre français de , une nouvelle américaine de Bryce Walton publiée en 1958 ;
 La nuit sera longue, le tome 1 de la Chronique de la Haute-Savoie pendant la Seconde Guerre mondiale écrite par Michel Germain et publiée en 1985 par Le Cercle d'or, puis en 1999 par La Fontaine de Siloé ;
 La nuit sera longue, chanson du groupe Vulgaires Machins issue de l'album Regarde le monde sorti en 2000 ;
 La nuit sera longue, un moyen métrage réalisé par Olivier Torres et sorti en 2003 ;
 La nuit sera longue, un spectacle de danse, théâtre et poésie présenté par Catherine Lalonde en 2009 dans le cadre du Festival international de la littérature ;
 La nuit sera longue, une série télévisée espagnole diffusée sur Netflix en 2022.